Georgi Atanasow (1882–1931) – bułgarski kompozytor
 Georgi Atanasow  (1933–2022) – bułgarski polityk, premier kraju w latach 1986–1990